Календарь Конта (позитивный календарь) — проект всемирного календаря, предложенный Огюстом Контом в 1849 году.

Год в календаре Конта состоит из 13 месяцев, месяц из 4 недель, неделя из 7 дней.

В этом календаре каждый месяц начинается в воскресенье и заканчивается в субботу. Один день в году не имеет названия (вненедельный день) и вставляется после субботы последнего, XIII месяца, перед наступлением нового года, как дополнительный день отдыха. В високосном году такой же день отдыха вставляется также после субботы VI месяца.

Однако 13-месячный календарь имел бы ряд существенных недостатков хотя бы потому, что при делении года на кварталы пришлось бы делить и месяцы. Также, в связи со вставными днями — ломается непрерывная череда семидневных недель, то есть дни недели из-за вставных дней не будут совпадать с привычными. Это является камнем преткновения для принятия такого календаря религиозных организаций, которые рассчитывают религиозные празники на основании семидневной недели и не допускают вненедельных дней. Некоторым может просто не понравиться число месяцев в году.

Конт составил позитивистский календарь, где каждый месяц и каждая неделя посвящены памяти какого-либо «позитивистского святого» (к ним отнесены, в частности, Моисей, Аристотель, Платон, Архимед, Цезарь, апостол Павел, Августин Блаженный, Гутенберг, Колумб, Шекспир, Моцарт, Фома Аквинский, Кромвель, Галилей, Ньютон).

Наименования месяцев 

0 — вненедельный день в конце каждого года, 0* — дополнительный вненедельный день в високосном году по юлианскому стилю.

См. также 
 Симметричный календарь

Примечания

Литература

Ссылки 
 История нашего календаря.
 Позитивный календарь / на русском языке.

Предлагаемые календари